Luz - em inglês, light
Ou ainda:

Light (Rio de Janeiro) - empresa fluminense de distribuição de energia elétrica, conhecida popularmente como LIGHT
Light São Paulo - São Paulo Tramway, Light and Power Company - extinta empresa de energia elétrica e transportes de São Paulo, antecessora da Eletropaulo e também conhecida popularmente apenas como Light.
Light (nutrição) - um produto alimentício com redução de algum componente em relação a sua formulação tradicional.

Música
Light (álbum de Matisyahu)
Light (canção) - de San Holo
Lights (cantora) - canadense
Lights (álbum) - de Ellie Goulding
Lights (canção) - do álbum homônimo

Desambiguação